Datou Zhou kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Tai Tau Chau (ö i Hongkong, lat 22,37, long 114,33), 
 Tai Tau Chau (ö i Hongkong, lat 22,23, long 114,26),

Kina 

 Tou Zhou (ö i Kina), Guangdong, 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar